Со́ков — фамилия. Известные носители:
 Соков, Алексей Валентинович (род. 1959) — доктор географических наук.
 
 Соков, Евгений Леонидович (род. 1952) — советский и российский учёный-невролог, вертеброневролог, алголог, доктор медицинских наук.
 Соков, Леонид Петрович (1941—2018) — российский художник.

 Соков, Андрей Фокич — персонаж романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».